Colinet (plaats), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Colineteilanden, een archipel voor de kust van het Canadese eiland Newfoundland
 Colinet de Lannoy, een Franse componist
 Eduard Colinet, Belgisch beeldhouwer
 Marie Colinet, een Franse vroedvrouw en chirurgijn
 Jérôme Colinet, een Belgische voetballer